Лос Томатес има више значења:

 Лос Томатес (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Томатес (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Томатес (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику